Stephen Scott (1969-) est un pianiste de jazz américain. 
Stephen Allan Scott (1940-) est un juriste et professeur de droit canadien.